Baiacu-mirim pode referir-se às seguintes espécies de peixes:
 Canthigaster figueiredoi
 Sphoeroides testudineus

Desambiguações de espécies